

Persone
 John William De Forest – scrittore statunitense
 Lee De Forest – scienziato e inventore statunitense
 Emmelie de Forest – cantante danese
 Patsy De Forest – attrice statunitense

Altro
 De Forest – cratere lunare
 DeForest – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin (Stati Uniti d'America)